Melanophoma är ett släkte av svampar. Melanophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Melanophoma